Movimiento Bolivia Libre, partit polític de Bolívia
 Moviment Brasil Lliure, moviment social de Brasil
 Marine Biological Laboratory, centre de recerca en biologia marina amb seu a Massachusetts, als Estats Units
 Morgunblaðið, diari publicat a Islàndia
 Medul·loblastoma, tumor cerebral maligne
 Lectina d'unió a mannosa (del seu nom en anglès Mannose-Binding Lectin), lectina important en el sistema immunitari innat